Открытый чемпионат Гонконга () — профессиональный снукерный рейтинговый турнир. Турнир проводился только один раз — в 1989 году (сезон 1989/90).

Хотя изначально турнир планировалось провести в Австралии под названием Australian Open, в последний момент было принято решение перенести его в Гонконг. Таким образом, Hong Kong Open стал первым профессиональным рейтинговым соревнованием по снукеру в Азии. 

Первым и единственным чемпионом открытого чемпионата Гонконга стал англичанин Майк Халлетт. За победу он получил £ 40 000.

Победители

Ссылки 

 Архив снукера Криса Тёрнера: Other Asia Ranking Events